Stanisław Haraschin (1888–1960), oficer, nauczyciel
 Stanisław Haraschin (1922–2006), muzykolog